Эльвира Ибрагимова:
 Ибрагимова, Эльвира Винеровна (род. 1978) — российская лыжница и биатлонистка, призёр Паралимпийских игр.
 Ибрагимова, Эльвира Мунавировна (род. 1986) — российская актриса и телеведущая.